Eichfeld (Steiermark), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, of
Eichfeld (Volkach),  een plaats in de Duitse gemeente Volkach.